Feliks Kazimierz Potocki (1630–1702) – hetman wielki i polny koronny, kasztelan krakowski
 Feliks Potocki (zm. 1766) – kasztelan słoński i nakielski
 Feliks Potocki (1779–1811) – oficer Księstwa Warszawskiego